ЧАРЗ

 Черкасский авторемонтный завод
 Черняховский авторемонтный завод
 Чугуевский авиационный ремонтный завод